Серге́й Ива́нович Крю́ков (1785 — , местечко Горенград) — русский , , .

Вместе с М. Н. Макаровым, П. И. Шаликовым, И. В. Смирновым издавал «Журнал для Милых» (Москва, 1804), первый специально предназначенный для читательниц русский журнал, где помещал до крайности наивные стихи и полемические статейки.

Литература 
 

Публицисты